Новокаменский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новокаменский сельсовет — в Ельцовском районе Алтайского края.
 Новокаменский сельсовет — в Ташлинском районе Оренбургской области.